Matylda Bavorská (Matylda Marie Terezie Henrietta Kristýna Luitpolda; 17. srpna 1877, Lindau – 6. srpna 1906, Davos) byla šestým dítětem Ludvíka III. Bavorského a jeho manželky Marie Terezy Rakouské-Este. V roce 1910, až po její brzké smrti, vyšla sbírka jejích básní Život-sen: Básně zmařeného života.

Rodina a dětství 
Matylda se narodila 17. srpna 1877 v rodinném letním sídle Villa Amsee v Lindau jako šesté dítě a třetí dcera Ludvíka Bavorského (budoucí král Ludvík III.). Ačkoli byla nejoblíbenější dcerou svého otce, s matkou si blízké nebyly. Objevují se spekulace, že se provdala jen proto, aby opustila rodný dům.

Pozdější roky

Manželství a potomci 

Ohledně Matyldina sňatku se hovořilo o různých kandidátech. V roce 1896 byl mezi nimi také neapolský princ, který se však později téhož roku oženil s princeznou Elenou Černohorskou. Dalšími nápadníky byli dědic rakousko-uherského trůnu František Ferdinand d'Este či Jakub, vévoda z Madridu.

1. května 1900 se nakonec Matylda v Mnichově provdala za o sedm let staršího Ludvíka Gastona Sasko-Kobursko-Gothajského, nejmladšího syna Ludvíka Augusta Sasko-Kobursko-Gothajského a princezny Leopoldiny Brazilské. Byl kapitánem rakouské armády a jako vnuk brazilského císaře Petra II. vyrůstal v Brazílii. Princ pocházel z katolické větve rodu Koburků. Matylda mu porodila dvě děti:

 Antonín Sasko-Kobursko-Gothajský (17. června 1901 – 1. září 1970), ⚭ 1938 Luise Mayrhofer (22. června 1903 – 21. října 1974)
 Marie Imakuláta Sasko-Kobursko-Gothajská (10. září 1904 – 18. března 1940), neprovdala se a neměla potomky

Úmrtí 
Matylda zemřela 6. srpna 1906 ve městě Davos ve Švýcarsku ve věku 28 let na tuberkulózu. Pohřbena byla v kostele sv. Petra a Pavla v malé vesnici Rieden u domu její rodiny na Schloss Leutstetten. O rok později se její manžel oženil s hraběnkou Annou z Trauttmansdorff-Weinsbergu.

V roce 1910 její rodina anonymně vydala některé z jejích básní jako Traum und Leben: Gedichte einer früh Vollendeten. V roce 1913 je John Heard přeložil a v angličtině vydal pod názvem Life-Dreams: The Poems of a Blighted Life.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Wittelsbachové
Sasko-kobursko-gothajská dynastie
Bavorské princezny
Němečtí básníci
Básníci 19. století
Spisovatelky 19. století
Narození v roce 1877
Narození 17. srpna
Narození v Lindau
Úmrtí v roce 1906
Úmrtí 6. srpna
Úmrtí v Davosu
Zemřelí na tuberkulózu
Ženy
Sasko-kobursko-gothajské princezny